Claude Frisoni (né en 1954), écrivain, acteur, régisseur et directeur culturel français ;
 Donato Giuseppe Frisoni (1683-1785), architecte italien ;
 Elisa Frisoni (née en 1985), coureuse cycliste italienne ;
 Luigi Frisoni (1760-1811), peintre italien.